Себаштіа́н (, ) — португальське чоловіче особове ім'я. Поширене в Португалії. Місцева форма латинського імені Себастьян (). Походить від давньогрецького міста Себастія в Малій Азії. Означає «себастієць; той, хто з Себастії». Найбільш відомий носій — португальський король Себаштіан, загибель якого дала початок культу себаштіанізму. У Бразилії та інших країнах використовується старопортугальський варіант  — Себастіан.

Особи 
 
 Себаштіан де Карвалю — португальський міністр, маркіз Помбальський (1765—1777).

Примітки 

Португальські імена
Чоловічі імена